Мария Сергеевна Левитская (род. 13 апреля 1955 года, Киев) — советская и украинская театральная художница, сценограф, главная художница Национальной оперы Украины (с 1989). Лауреатка Государственной премии им. Т. Шевченко (2003). Член-Корреспондент Академии Искусств Украины (2004). Народный художник Украины (2006).

Биография 
В 1981 году окончила Киевский художественный институт (училась на факультете живописи, на отделении сценографии — руководитель профессор Даниил Лидер).

С 1981 по 1989 год работала художницей-постановщицей на Киевской киностудии имени А. Довженко. С 1989 года занимает должность главного художника Национального театра оперы и балета имени Тараса Шевченко.

Произведения 
 Создала сценографию к более 160 разных опер, балетов и драматических спектаклей (в таких странах как: Украина, Канада, Словения, Польша и Япония).
 Автор декораций, костюмов для различных опер и балетов Национальной оперы Украины.

Декорации и костюмы опер 
 «Золушка» — Дж. Россини
 «Бал-маскарад» — Дж. Верди
 «Алеко» — C.Рахманинов
 «Любовный напиток» — Г.Доницетти
 «Манон Леско» — Дж. Пуччини
 «Макбет» — Дж. Верди
 «Турандот» — Дж. Пуччини
 «Джоконда» — А.Понкиелли
 «Пиковая дама» — П. И. Чайковский
 «Любовь к трем апельсинам» — С.Прокофьев
 и др.

Декорации и костюмы балетов 
 «Лебединое озеро» — П. И. Чайковский
 «Спящая красавица» — П. И. Чайковский
 «Золушка» — С.Прокофьев
 «Щелкунчик» — П. И. Чайковский
 «Шехерезада» — М.Римский-Корсаков
 и др.

Художница фильмов 
 «Капитан Фракасс» (1984)
 «Фантастическая история» (1988)
 «Школа скандала» (фильм-спектакль) (1999)
 «Царевна-лягушка» (2000)

Персональные выставки 
 Украина (1987, 1988, 2000, 2002, 2005)
 Япония (1990)
 Канада (1992)
 Польша (1991, 1996)
 Израиль (1997)

Награды и признание 
 Орден княгини Ольги II степени (2015)
 Орден княгини Ольги III степени (2001)
 Народный художник Украины (2006).
 Заслуженный деятель искусств Украины (1995)

Примечания

Ссылки 
 13 апреля 1955 года в Киеве родилась Мария Сергеевна Левитская

Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Члены Союза кинематографистов Украины
Сценографы Украины
Художники по костюмам Украины